

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Watertown –  città fantasma della contea di Kings, California
 Watertown – città della contea di Litchfield, Connecticut
 Watertown – capoluogo della contea di Codington, Dakota del Sud
 Watertown – census-designated place della contea di Columbia, Florida
 Watertown – città della contea di Middlesex, Massachusetts
 Watertown – città della contea di Carver, Minnesota
 Watertown – capoluogo della contea di Jefferson, New York
 Watertown – town della contea di Jefferson, New York
 Watertown – città della contea di Wilson, Tennessee
 Watertown – city situata tra la contea di Dodge e la contea di Jefferson, Wisconsin|
 Watertown – town della contea di Jefferson, Wisconsin

Musica 
 Watertown – album di Frank Sinatra del 1970